Доробанцу () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Доробанцу () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Доробанцу.
 Доробанцу () — комуна в Румунії, у повіті Тулча.
 Доробанцу () — село в Румунії, у повіті Тулча. Адміністративний центр комуни Доробанцу.
 Доробанцу () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Ніколає-Белческу.
 Доробанцу () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Плетерешть.
 Доробанцу () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Кринджень.